Rendezési reláció, a matematikában a dolgok rendezését írja le
 Kategorizálás, mint rendezés, hasonló tulajdonságú dolgok csoportosítása
 Rendezés a programozásban, különböző rendezési eljárások, algoritmusok alkalmazása programokban, adatbázisokban
 Színházi rendezés, az előadás egészét létrehozó és összefogó művészi alkotó folyamat
 Filmrendezés: a film elkészítésében meghatározó művészi alkotó munka